Captain Fantastic steht für:
 Captain Fantastic (Album), das zehnte reguläre Studioalbum aus dem Jahr 2018 von Die Fantastischen Vier
 Captain Fantastic – Einmal Wildnis und zurück, US-amerikanisches Filmdrama von 2016 mit Viggo Mortensen
 Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy, das 1975 veröffentlichte Konzeptalbum des britischen Sängers und Komponisten Elton John
 Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy (Elton-John-Lied), das Titelstück aus Elton Johns gleichnamigem Studioalbum